The Peel Sessions () — альбом-компиляция  британской рок-группы Joy Division, вышедший в 1990 году.

Об альбоме
На «The Peel Sessions» собраны две радиосессии группы, записанные на Би-би-си для передачи Джона Пила в 1979 году. Записи первой радиосессии (31 января) были впервые выпущены на мини-альбоме в 1986 году. Записи второй (26 ноября) — на мини-альбоме 1987 года.

К моменту выхода радиопередач в эфир (как правило, через 2 недели после записи) ни одна из песен не была выпущена на пластинках.

Обложка 
На обложку помещена фотография Антона Корбейна «Метро» (), и это первое изображение музыкантов группы на обложке их пластинки (стоит отметить, что альбом был выпущен не на Factory Records — лейбле группы).

Список композиций 
 «Exercise One»
 «Insight»
 «She’s Lost Control»
 «Transmission»
 «Love Will Tear Us Apart»
 «Twenty Four Hours»
 «Colony»
 «Sound of Music»

 1—4 записаны 31 января 1979.
 5—8 записаны 26 ноября 1979.

Сборники Joy Division
Peel Sessions
Сборники на английском языке